Aischgraben ist ein Gewässername:

 Aischgraben (Aisch), zwei linke Zuflüsse der Aisch in Bayern; flussabwärts:
 Aischgraben (Aisch, Lonnerstadt), mündet bei Markt Lonnerstadt, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim; rechter Mündungsarm der Kleinen Weisach 
 Aischgraben (Aisch, Willersdorf), mündet bei Willersdorf, Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim; mit Abschnittsnamensfolge … → Herrenseegraben → Aischgraben

 Bewässerungsgraben Aischbach, rechter Zufluss der Ach (Blau) bei Weiler (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; rechter Teilungsarm des Aischbach (Ach)

Siehe auch:

 Aischbach